Als Spindelgalaxie werden gelegentlich die folgenden extremen Edge-On-Galaxien bezeichnet:
 NGC 3115 im Sternbild Sextans
 Messier 102 (NGC 5866) im Sternbild Draco